Überläufer steht für:

 Überläufer, Deserteur eines Nachrichtendienstes
 Überläufer (Film), Bezeichnung für Filme, die erst nach dem Kriegsende 1945 fertiggestellt wurden
 Überläufer (Jagd), junges Wildschwein

Der Überläufer steht für:
 Der Überläufer (Roman), Roman von Siegfried Lenz (1951)
 Der Überläufer (Film), Romanverfilmung von Florian Gallenberger (2020)

Siehe auch:
 Überlauf (Begriffsklärung)